

Persone 
André Sousa – giocatore di calcio a 5 portoghese, nato nel 1986
André Sousa – calciatore portoghese, nato nel 1990
André Sousa – calciatore portoghese, nato nel 1998